Devens ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Devens (1820–1891), US-amerikanischer Jurist, Generalmajor der Nordstaaten, Politiker und Justizminister (Attorney General)
 Anton Devens (1779–1846), preußischer Landrat
 Friedrich Carl Devens (1782–1849), preußischer Justizkommissar, Landrat und Mitglied des Westfälischen Provinziallandtags
 Friedrich Karl Devens (1852–1902), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Friedrich Leopold Devens (1831–1894), preußischer Beamter und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes
 George Devens (1931–2021), US-amerikanischer Vibraphonist und Perkussionist
 Mary Devens (1857–1920), US-amerikanische Fotografin
 Prosper Devens (1834–1882), preußischer Beamter, Landrat, Abgeordneter, Regierungsrat
 Rainer Devens (* 1938), deutscher Künstler

Devens ist der Name folgender Orte:
 Camp Devens, ein US-amerikanisches Ausbildungslager der US Army während des Ersten Weltkriegs.